caduta di un pianeta o un luminare in astrologia
 caduta dell'uomo  nella teologia cristiana
 caduta dei gravi in fisica